Medveditsa est le nom de plusieurs cours d'eau de Russie :

Medveditsa, affluent du Don ;
Medveditsa, affluent de la Volga.